Manke er det almindelige ord fo den hårpragt nogle dyr har omkring halsen og dele af hovedet. Det kan henvise til flere artikler:

Manke (hest) - manken på en hest, også kaldet en man
Manke (løve) - manken på en løve